

Cinema
All by Myself – film del 1943 diretto da Felix E. Feist
All by Myself – film del 1982 diretto da Christian Blackwood

Musica
All by Myself – album di Regina Belle del 1987
All by Myself – album di Shirley Bassey
All by Myself – album di Eddie Kendricks del 1971
All by Myself – singolo di Eric Carmen del 1975
All by Myself – singolo di Céline Dion del 1996, cover dell'omonimo brano di Eric Carmen
All by Myself – brano di Ringo Starr contenuto nell'album Goodnight Vienna del 1974
All by Myself – singolo di Alok del 2022